Зелените серни бактерии са семейство от облигатни анаеробни фотосинтезиращи бактерии. Те са най-близките родственици на Bacteroidetes, които са отделени в собствен отдел.

Зелените серни бактерии са неподвижни (с изключение на Chloroherpeton thalassium), имат сферична, продълговата или спирална форма. Фотосинтезата се осъществява чрез пигментите бактериохлорофил c, d, или e, като допълнение на бактериохлорофил a, както и хлорофил a, в хлорозоми по мембраната. В процеса на фотосинтеза използват като донори на електрони сулфидни йони, ходород или железни йони, поради което не се отделя кислород. Натрупаната извън клетката елементарна сяра може да бъде окислена впоследствие.

Филогенеза 
Според приетата таксономия и филогенеза базирана на 16S рРНК.

Бележки 

Бактерии